Ел Уастеко има више значења:

 Ел Уастеко, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Уастеко (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Уастеко (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Уастеко (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Уастеко (Парас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Уастеко (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Уастеко (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уастеко (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уастеко (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уастеко (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уастеко (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уастеко (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Уастеко, Лас Бугамбилијас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Уастеко (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Уастеко (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Уастеко (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Уастеко (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Уастеко (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Уастеко (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику